Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Plava Laguna Croatia Open Umag 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Juli 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Umag